Ла Чавења има више значења:

 Ла Чавења (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Чавења (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Чавења (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Чавења (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Чавења (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Чавења (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику